Players Championship Grand Final 2016, eller Ladbrokes Players Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 22 och 27 mars 2016 i EventCity i Manchester, England.

Turneringen var ett finalspel där de 32 bästa från Players Tour Championship säsongen 2015/2016 – 24 från European Tour-listan, 2 från Asian Tour-listan och 6 från en kombinerad lista  – kvalificerat sig för turneringen. Mark Selby drog sig ur av privata skäl och ersattes av nummer 33 på listan, Matthew Selt.

Joe Perry var regerande mästare men kvalificerade sig inte för finalspelet.

Mark Allen vann finalen och därmed sin tredje rankingtitel efter att ha besegrat Ricky Walden med 10–6 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 350 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 38 000 || align=right | 38 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 000 || align=right | 56 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 4 000 || align=right | 64 000
|-

| • Högsta break ||   || align=right | 2 000
|-
| Summa ||   || align=right | 350 000
|}

Pris för maximumbreak
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på totalt 10 000 pund.

Sponsorn hade dessutom skjutit till 10 000 pund extra i händelse av ett maximumbreak så den totala prissumman för eventuella maximumbreak låg på 20 000 pund.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor

snooker.org

2016 i Storbritannien
Snookersäsongen 2015/2016